Therese, Teresa, Theresia u. ä. ist:
 Therese (Vorname), ein weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen

Teresa, namentlich:
 Teresa de Begís, Municipio in Castellón, Valenciana, Spanien
 Teresa (Rizal), Stadtgemeinde in der Provinz Rizal auf den Philippinen

Personen:
 Dina Teresa (1902–1984), portugiesische Schauspielerin und Sängerin
 Vincent Teresa (1930–1990), US-amerikanischer Mobster
 Mutter Teresa (1910–1997), albanisch-indische Nonne, Gründerin einer Hilfsorganisation

Terese, namentlich:
 Terese (Karatschai-Tscherkessien), Ort in der Republik Karatschai-Tscherkessien in Russland

Theresa, namentlich:
 Hotel Theresa, US-amerikanisches Hotel und historischer Ort des schwarzen Lebens in Harlem, New York City
 Theresa (New York), Gemeinde in den Vereinigten Staaten
 Theresa (Kanada), Ort in der kanadischen Provinz Ontario
 Theresa (Wisconsin), Gemeinde in den Vereinigten Staaten

Theresia, namentlich:
 Theresia (Schiff), österreichische Donaufregatte
 (295) Theresia, Hauptgürtelasteroid

Thérèse, namentlich:
 Thérèse (Insel), eine Insel der Seychellen

Therese u. ä., sonstiges:
 Thérèse (Voltaire), eine nur in Fragmenten erhaltene Komödie von Voltaire (1743)
 Thérèse (Oper), eine Oper von Jules Massenet
 Therese. Chronik eines Frauenlebens, Roman von Arthur Schnitzler
 Teresa (Film), US-amerikanisches Gesellschaftsdrama von Fred Zinnemann (1951)
 Thérèse (1986), französischer Film von Alain Cavalier
 Thérèse (2012),  französisches Filmdrama von Claude Miller
 Zeche Theresia, Bergwerk in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Sankt Therese (Heilige Theresa) – aber zum (Heiligen-)Namen in anderen Sprachen siehe Therese (Vorname)
 Theresienkirche
 Thérèse philosophe (Boyer), Thérèse Raquin (Zola)
 Teressa
 Madame Thérèse
 Villa Therese